Anatoli Bogdanov (né en 1981), footballeur kazakh
Anatoli Bogdanov (1931-2001), tireur sportif soviétique
Anatoli Petrovitch Bogdanov (1834-1896), zoologiste et anthropologue russe